Spring Is Here – film del 1915 diretto da John Francis Dillon (non accreditato)
Spring Is Here – cortometraggio di animazione del 1932 diretto da Frank Moser
Spring Is Here – cortometraggio del 1936 diretto da Al Christie